Елена Никандровна Клокачёва (также известная как Клакачёва или Клокачова); (Санкт-Петербург, Россия, 13 (25) ноября 1871 — не ранее 1943) российская художница, рисовальщик, известная, прежде всего, своим портретом Григория Распутина, хранящимся в настоящее время в Эрмитаже. В 1942—1943 г., во время Блокады Ленинграда, сделала несколько портретов офицеров, испанских врачей из Голубой дивизии.

Биография 
Родилась в семье знаменитых морских офицеров. Прапрадед Федот Алексеевич Клокачёв (1733/9-1783), — вице-адмирал, командующий Черноморским флотом России. Прадед Пётр Федотович служил на флоте. Дед Николай Петрович дослужился до чина капитан-лейтенанта. Отец Никандр (Никанор) Николаевич Клокачёв (1828—1887) стал контр-адмиралом.

Онa училaсь в гимназии Марии Николаевны Стоюниной" в Санкт-Петербурге, а с 1891 года - в Императорской академии художеств.

Один из адресов Клокачёвой в Санкт-Петербурге — ул. Сергиевская, 24 (ныне ул. Чайковского), где она жила в 1909—1915 гг., с 1922 г. жила в Павловске.

В 1910 году писательница Евдокия Аполлоновна Нагродская посвятила Клокачёвой свой роман «Гнев Диониса» (Санкт-Петербург, Тип. Н. Я. Стойковой, 1910, переиздан в 1990-е гг.).

Запечатлена на фотоснимке Е. Мрозовской к статье под заголовком «Галерея современных деятелей» (см. «Новое Время», 1907, 19 сентября).

В 1942 и 1943 годах, во время блокады Ленинграда, у Голубой дивизии был свой эвакогоспиталь в Павловске. Клокачёва выполнила углём портреты нескольких испанских врачей, которые были направлены служить в эту больницу. Два портрета хранятся в Испании, в семейных архивах родственников.

Дата и место её смерти неизвестны.

Учёба 
Училась в Гимназии М. Н. Стоюниной и в Императорской академии художеств с 1891 г. у П. П. Чистякова (до 1892 г.), затем у П. О. Ковалевского. Только с 1890 года Академия разрешила сдачу вступительных экзаменов женщинам. В первые годы количество женщин на курсах было крайне невелико.

Анна Петровна Остроумова-Лебедева (1871—1955), поступившая в Академию в 1892 году, вспоминала позже лишь о четырёх девушках-студентках: Елена Клокачёва, Елизавета Мартынова, Людмила Савич и Мария Фёдорова. Вместе с их набором на всю Академию было всего 14 студенток, включая вольнослушательниц. Девушки попадали в окружение признанных мэтров искусства и сильно робели. Мужчины же считали своим долгом поддержать и подбодрить первых российских профессиональных художниц. В 1899 году занималась в Мюнхене в мастерской Ф. Ленбаха и школе А. Ашбе.

За картину «За кулисами» («За кулисами цирка») в 1901 году Клокачёва получила звание художника и право на преподавание рисования в учебных заведениях.

В начале 20 века она побывала в Тунисе, Сицилии и Русском Туркестане, откуда черпала вдохновение для многих своих востоковедческих работ.

Творчество 
Среди самых известных работ Клокачёвой — «Портрет Распутина», 1914 г.

Художница работает в стиле реализма, особо ей удаются портреты. Портрет Распутина является одним из немногих прижизненных портретов — чем и ценен, поскольку образ Распутина более известен по многочисленным фотографиям. Она писала также пейзажи и жанровую живопись.
 Портрет Распутина, подписанный и датированный 1914 годом, цветные карандаши и пастель на сером картоне, 81.5 x 56 см
 Сцена из боярской жизни, работа подписана, холст, масло, 107 х 76 см
 За кулисами, или За кулисами цирка, 1901, масло, Нива, 22, 1902, стр. 429
 Икар, или Смерть Икара, 1901, масло, Нива, 6, 1902, стр. 104
 Карусель, 1904, масло
 Г-жи Л. К, 1904
 Портрет гр. Красинской, 1905, (цв. кар.)
 Девочка, 1905
 Портрет писательницы О. Г. Базанкур, 1906, (цв. кар.), Нива, 46, 1908, стр. 798
 Тяжелые дни, 1907, масло
 Портрет генерала Александра Алексеевича Киреева, 1907, Новое Время, 14 февраля 1907, стр. 6
 Татарские женщины, 1908
 Портрет М. А. Лишина, 1908
 Портрет артистки Аксариной, 1909, (цв. кар.)
 Сатир и нимфа, 1909, пастель, Огонëк '''', 10, 1909, стр. 15

 Портрет чешской актрисы Бэлы Горской, 1911, (цв. кар.)
 Легенда о рыцаре Ромуальде Бургундском или Рыцарь Ромуальд в очарованном лесу, 1911, масло
 Витязь или Чурила Пленкович, 1911
 Портрет арт. Миесс Мод Робертсон, 1911
 Портрет певицы М. Каринской, 1911
 Amore (Любовь), 1912, масло
 Портрет кардинала Рамполла, 1913, Новое Время, 14 декабря 1913, стр. 8
 Горе, 1913, масло
 На базаре Самарканд, 1914
 На крышах Самарканд, 1914, масло
 Переулок в Самарканде, 1915
 Портрет Графa Ж. де-Лалэнгъ, 1915, Новое Время, 14 ноября 1915, стр. 11
 На улице, 1915, Огонëк , 47, 22 ноября 1915
 Базар, 1915
 Портрет английской Артистки Дугласъ, Огонëк , 47, 22 ноября 1915
 Тунис, 1917
 Портрет Петра Петровича Гнедича, 1917. О публикован в журнале Нива, 6, 1917, стр. 95
 Портрет Сергея Владиславича Завадского, 1917
 Восточная Сказка 1918
 Бача Мамед, Нива, 18, 1918, стр. 276
 Мечты
 Сплетни
 Царевич лебедь
 Портреты Христофора Греческого, Лев Кассо и генерала Ивана Думбадзе
 Ряд её работ воспроизведены на открытках начала XX века: Витязь; Любовь; На крышах; Мечты

Галерея

Примечания 

__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__

Художницы России XX века
Художницы России XIX века